Гилянское ханство — феодальное государство, существовавшее в Иране с 1747 по 1802 год. Столица — город Решт.

История

Ранняя история 
После удачной для России русско-персидской войны 12 сентября 1723 года Гилянская область отошла к России. К концу русско-турецкой войны 1735—1739 она была возвращена Персии с целью организации альянса против Турции.

Образование Гилянского ханства 
Основателем Гилянского ханства был Амир-Гуне-хан Афшар (1747—1748) из оймага Амирлу Афшарского племени. В 1748 году Ага Сафи Гиляни с помощью местных жителей овладел Гиляном и присоединили его к своим владениям. Амир-Гуне-хан был вынужден бежать в Халхальское ханство.

В 1748 году в связи с вторжением феодального владетеля Фумена Гидаят-Уллах-хана Ага Сафи бежал в Мазандаран и обратился к Мухаммед-Гасан-хану Каджару с просьбой о покровительстве.

Мухаммед-Гасан-хан Каджар стал правителем Мазендерана и Гиляна, и принимал участие в походах против Зендов. Однако в 1760 г. он потерпел поражение и был обезглавлен Карим-ханом Зендом, а в 1762 году молодой Ага-Мухаммед с братьями был отправлен заложником к Карим-хану в Шираз. Карим-хан обращался с ним хорошо и даже женился на одной из его родственниц.

Гидаят-Улла-хан для нормализации отношений с Керим-хан Зендом выдал свою дочь Абу-л-Фатх-хану сыну Керим-хана.

Керим-хан Зенд, захватив в 1763 году южную часть Азербайджана, завершил объединение Ирана.

В 1780 году 17 мая правитель Ардебильского ханства Назарали-хан Саруханбейлу-Шахсеван, выступив в нескольких направлениях, захватил Решт.

Генерал-поручик Александр Суворов 28 июля 1780 года пишет: «».
Генерал-поручик Александр Суворов, Астрахань..

Ага-Мухаммед-хан, бежав из Исфахана, припыл в Астрабад. Укрепившись вначале в Астрабаде, он оттуда в результате длительной и полной превратностями жестокой борьбы сумел подчинить себе Исфахан, Йезд, Керман, а затем и Шираз. С течением времени он стал самым сильным из ханов Ирана и был близок к подчинению себе всего Ирана. Ага-Мухаммед-хан вел упорную борьбу также и за обладание всем южным побережьем Каспийского моря. Здесь, в Гиляне, он встретил решительное сопротивление со стороны Гидаят-улла-хана Гилянского, а потом Муртаза Кули-хана; своего родного брата.

В сентябре 1787 г. при поддержке русской флотилии Муртаза-кули-хан вернулся в Гилян. Ага-Мухаммед прервал свой поход на юге Ирана и поспешил на север, где разбил войска брата. Муртаза, лишенный своих владений, вновь бежал в Россию.

Ага-Мухаммед-хан поручил управление Гиляном Сулейман хану Кованлу-Каджару. Муртаза обратился за помощью к Фатали-хану. В 1788 г. войска Фатали-хана одержали победу над каджарами, овладели городом Рештом и выгнали из Гиляна войска Ага-Мухаммед-хана Каджара.

Фатали-хан Кубинский, учитывая растущую угрозу с юга, оказывал значительную помощь и поддержку Гидаят-Улла-хану гилянскому. Он дважды помог ему возвратить
владения. После гибели в сентябре 1786 г. Гидаят-Улла-хана Гилянского Фатали-хан прстарался утвердить в Гиляне Муртаза-кули-хана. В декабре 1787 г. Муртаза-Кули-хан, получивший от Фатали-хана войско, при содействии талышинцев овладел Гиляном.

В 1802 году Гилянское ханство было завоёвано каджарами.

Гилянские ханы 
 Амир-Гуне-хан Афшар, (1747—1748)
 Ага Сафи Гиляни (1748)
 Гидаят-Уллах-хан, (1748—1802)

См. также 
 Гилян

Примечания

Источники 
 Петрушевский И. П. Народное восстание в Гиляне в 1629 г. // Ученые записки института востоковедения, Том 3. 1951
 Анвар Чингизоглы, От афшаридов до каджаров территориальные ханство, Баку, «Мутарджим», 2015,288 ст. ISBN 978-9952-28-223-8.
 Берже А. П. Граф Войнович в Персии в 1781 году. (Завоевания России в Гиляне). Русская старина, 1881, кн. X, стр. 450—453.

Государства в истории Ирана
История Гиляна